Il doppio del torneo di tennis Majorca Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michaël Llodra e Diego Nargiso che hanno battuto in finale Alberto Martín e Fernando Vicente 7-6(2), 7-6(3).

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Piet Norval (primo turno)
 Devin Bowen /  Jeff Tarango (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Martín García (primo turno)
 Marius Barnard /  Robbie Koenig (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2000
ATP Tour 2000